Tüngel oder Tuengel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Karl Franz Tuengel (auch: Tüngel; 1816–1873), Chefarzt am Allgemeinen Krankenhaus St. Georg in Hamburg
 Richard Tüngel (1893–1970), ursprünglich Architekt, später Mitbegründer und Chefredakteur der Wochenzeitung Die Zeit